Расшуа:

 Расшуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов.
 Расшуа — действующий вулкан на острове Расшуа Большой Курильской гряды.